Denumirea de Eperjes se poate referi la:
 Eperjes, sat în județul Csongrád, Ungaria;
 Eperjes, denumirea maghiară a orașului Prešov, Slovacia.